Clot paredat amb un paretó que I'envolta (coll), excavat per arribar a la capa freàtica. La planta del pou és circular.

Sempra per la captació d'aigua per al consum humà i del ramat.

Ubicació 
Es troba en una plana dedicada al conreu d'herbàcies. En tenim un exemple a Can Botana (Mallorca).

Bibliografia o enllaços 
 La pedra en sec. Materials, eines i tècniques tradicionals a les illes mediterrànies. Palma: Consell Insular de Mallorca FODESMA, 2001. (català) (anglès)

Construcció